Лорка може да се односи на:

Лорка (град), град у области Мурсија, југоисточна Шпанија. 

Федерико Гарсија Лорка, шпански песник и писац.